El Grup A de la Copa del món de Rugbi a 15 de 2015 fou conegut com el grup de la mort del torneig, ja que de les cinc seleccions que de les cinc seleccions que l'integraven, tres d'elles eren top ten segons el IRB rànquing. L'amfitriona, Anglaterra, Gal·les i Austràlia van lluitar per conquerir les dues places que donaven accés a la fase final del torneig. Finalment, fou Anglaterra qui va quedar eliminada, aconseguint com a premi de consolació classificar-se per la Copa del món de Rugbi de 2019. Uruguai i Fiji varen ser meres comparses de les tres potències. Val la pena destacar, que el Anglaterra vs Fiji d'aquest grup, fou el partit inaugural.

Classificació Final 

''Tots els horaris són en temps local (UTC+01)

Anglaterra vs Fiji 

Notes:
 Ben Youngs jugà el seu 50è partit internacional amb Anglaterra.

Gal·les vs Uruguai 

Notes
 Primer partit jugat entre ambdues seleccions.

Austràlia vs Fiji

Anglaterra vs Gal·les

Austràlia vs Uruguai 

Notes:
 Diego Magno jugà el seu 50è partit com internacional.
 Drew Mitchell el seu dotzè assaig en una Copa del Món de Rugbi.

Gal·les vs Fiji 

Notes:
 Taulupe Faletau i Dan Lydiate jugaren el seu 50è partit amb Gal·les.
 Akapusi Qera jugà el 50è partit internacional amb Fiji.

Anglaterra vs Austràlia 

Notes:
 Amb aquesta derrota, Anglaterra és la primera amfitriona d'un mundial, en quedar eliminada, així com la primera vegada que ho fa l'equip anglès o un equip que ha estat campió del món prèviament.
 Victòria més gran i amb major puntuació d'Austràlia contra anglaterra en terreny anglès.

Fiji vs Uruguai 

Notes:
 Mario Sagario juga el seu 50è partit internacional amb Uruguai.

Austràlia vs Gal·les 

Notes:
 Primer partit entre ambdues seleccions sense assaigs des del 6–0 de 1947.

Anglaterra vs Uruguai 

Notes:
 Alejo Corral jugà el seu 50è partit amb Uruguai.
 Nick Easter es converteix amb el jugador més vell en fer un hat trick.

Referències 

Copa del Món de Rugbi de 2015